Червона Зірка — колишня назва низки населених пунктів в Україні.

Села 
 Червона Зірка — колишня назва села Зоряне (Дніпропетровська область, Апостолівський район)
 Червона Зірка — колишня назва села Зірка (Донецька область, Великоновосілківський район)
 Червона Зірка — колишня назва села Лісове (Житомирська область, Бердичівський район)
 Червона Зірка — колишня назва села Зірка (Київська область, Поліський район)
 Червона Зірка — колишня назва села Рання Зоря (Луганська область, Міловський район)
 Червона Зірка — колишня назва села Шляхове (Миколаївська область, Баштанський район)
 Червона Зірка — колишня назва села Суворе (Миколаївська область, Снігурівський район)
 Червона Зірка — колишня назва села Зоряне (Одеська область, Біляївський район)
 Червона Зірка — колишня назва села Шумилове (Одеська область, Балтський район)
 Червона Зірка — колишня назва села Прибузьке (Хмельницька область, Хмельницький район)
 Червона Зірка — колишня назва села Залісся (Чернігівська область, Бахмацький район)
 Червона Зірка — населений пункт (Черкаська область, Лисянський район)

Селище 
 Червона Зірка — колишня назва селища Мала Біла (Вінницька область, Липовецький район)

Інше 

 «Червона Зірка» — газета, орган Міністерства оборони СРСР, в потім Росії
 Орден Червоної Зірки — радянський орден
 ГЗФ «Червона Зірка» — групова збагачувальна фабрика, м.Торез, Донецька область

Див. також 
 Червона зірка
 Црвена Звезда